Gakenke (district) - district in Rwanda
 Gakenke (rivier) - rivier in Rwanda